Le mot pro peut être employé comme préfixe, abréviation, préposition ; c'est aussi un nom de famille.

Préfixe, abréviation, préposition  
 Le préfixe [pro-] peut signifier :
 en faveur d'une cause, opposé au préfixe anti (exemple : pro-klaude vs anti-klaude)
 antérieur (prothorax, prophase)
 à la place de (pronom)

 Pro est aussi une abréviation :
 abréviation du mot professionnel
 abréviation de proline en biochimie
 Projet, une phase d'un projet de construction incombant à sa maîtrise d'œuvre.

La préposition latine pro (suivie d’un substantif à l’ablatif) correspond pour la sens au préfixe. On trouve cette préposition (au sens de « pour ») dans des expressions latines :
 pro bono
dans des noms d’organisme :
 Pro Anima
 Pro Helvetia
 Pro Juventute
 Pro Natura
 Pro Patria

Patronyme 

 Miguel Agustin Pro (1891-1927), prêtre exécuté, bienheureux catholique.

Toponyme 
 Prô, une commune rurale du Burkina Faso